Coomansus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Coomansus i ordningen Mononchida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Mononchidae, ordningen Mononchida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Coomansus